Esistono più comuni francesi con questo nome

Crépy – Aisne
Crépy – Passo di Calais